Pojem nomenklatorický typ v biologii může znamenat poněkud odlišné pojmy v jednotlivých oborech:

 Nomenklatorický typ (botanika)
 Nomenklatorický typ (zoologie)
 Nomenklatorický typ (fytocenologie)